Nils Forsberg kan avse:

Nils Forsberg (1842-1934), en svensk konstnär.
Nils Forsberg den yngre (1870-1961), en svensk-fransk målare och illustratör.
Nils Forsberg (1921–1994), en svensk konstnär.